Всехсвя́тское (Всесвя́тское) кладбище — название кладбища в следующих населённых пунктах:

 Всехсвятское кладбище в Краснодаре
 Всехсвятское кладбище в Плавске
 Всехсвятское кладбище в Самаре
 Всехсвятское кладбище в Симферополе
 Всехсвятское кладбище в Туле
 Всехсвятское кладбище у Храма Всех Святых во Всехсвятском в Москве, уничтоженное в XX веке.